Unalaska – città dell'Alaska (USA)
Unalaska – isola delle Aleutine